Heyne steht für:
 Heyne (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heyne, sächsisches Adelsgeschlecht
 Ehemalige Heyne-Fabrik, Einzelkulturdenkmal in Offenbach am Main

Heyne ist der Name folgender Unternehmen:
 Gebrüder Heyne, ehemalige Metallwarenfabrik in Offenbach am Main
 Hartwig Heyne Töpferei, ehemalige Töpferei in Tschöpeln und später Oer-Erkenschwick
 Heyne Verlag, deutscher Buchverlag

Siehe auch:
 Haine
 Hayne
 Heine